McCormick, Mc Cormick ou encore Mac Cormick.
Un autre nom McCormack existe aussi.

Patronyme

Entreprise 
 McCormick, ancien constructeur américain de matériel agricole, fondé par Cyrus McCormick.
 McCormick, constructeur américain de matériel agricole,
 McCormick, le nom d'un groupe américain notamment propriétaire de la marque d'épices Ducros et de la marque de pâtisserie Vahiné.

Événements 
 Grève des usines McCormick en 1886 à Chicago

Toponyme 

 le comté de McCormick en Caroline du Sud. 
 McCormick, siège du comté de McCormick.
 la centrale McCormick, une centrale hydroélectrique située à Baie-Comeau, au Québec

Patronyme irlandais